De postkoets (Cleber)  (1957), instrumentaal nummer van Jos Cleber, later uitgebracht door de Selvera's
Dit nummer diende als basis voor het nummer La diligence van The Cats uit 1983
De postkoets (Lucky Luke) (1968), het tweeëndertigste album uit de Lucky Luke-stripreeks
De postkoets (Jerom) (1977), een stripverhaal uit de reeks van Jerom